Пого́сов () — армянская фамилия.

Происхождение 
Фамилия образована от латинского имени ( Паулус — «маленький», «малыш»), которое в армянском произношении звучит как «Погос» (), с русским суффиксом -ов.

Известные носители 
 Погосов, Алексей Юрьевич (род. 1962) — советский и украинский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Погосов, Артём Карпович (1904—1989) — советский военный деятель, Генерал-майор (1953 год).
 Погосов, Валерий Юрьевич (род. 1969) — советский и украинский (ныне — канадский) врач-ларинголог.
 Погосов, Георгий Вадимович (род. 1960) — советский и украинский фехтовальщик.
 Погосов, Сергей Лазаревич (род. 1948) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР.

 Погосова, Рита Левоновна (род. 1948) — советская спортсменка по настольному теннису.

См. также 
 Погосян